Моэт:
 Моэт (Moët & Chandon) — винодельческий дом Шампани, один из крупнейших производителей шампанского.
 Моэт, Жан-Реми (1758—1841) — французский винодел, основатель винодельни Moët & Chandon. Внук Клода Моэта.
 Моэт, Клод (1683—1760) — французский винодел, основатель Moët & Chandon.